Желановка — название населённых пунктов в России:

 Желановка — исчезнувшее село в Хабарском районе Алтайского края.
 Желановка — посёлок в Покровском районе Орловской области.
 Желановка — деревня в Мичуринском районе Тамбовской области.
 Желановка — исчезнувшее село в Кировском районе Крыма.